Лучшие синглы США 2005 года () — итоговый список наиболее популярных синглов журнала Billboard по данным продаж за 2005 год.

Лучший сингл 2005 года «We Belong Together» пробыл 14 недель на №1 Billboard Hot 100 в США и стал одним из самых больших хитов за всю карьеру Мэрайи Кэри.
Позднее журнал Billboard назвал песню самой популярной композицией 2000-х и наиболее успешной женской песней в истории. В 2013 году этот сингл был назван № 11 за всю историю в итоговом юбилейном чарте «Hot 100 55th Anniversary» журнала Billboard, посвящённом 55-летию главного хит-парада США.

Список 2005 года

Примечания

См. также 
 Billboard Hot 100

Ссылки 
 Top 100 лучших синглов по годам
 Billboard Hot 100 Year-End Top 100 Singles of 2005. YouTube

Чарты Billboard 2005 года
Списки лучших синглов в США по годам (Billboard)
2005 год в музыке США